Ранчо ел Колорадо има више значења:

 Ранчо ел Колорадо (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Колорадо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Колорадо (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Колорадо (Санто Томас Уејотлипан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Колорадо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Колорадо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Колорадо (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику